Евге́ний Миха́йлович Мака́ренко (род. 10 октября 1975, Нижневартовск) — российский боксёр-любитель, капитан сборной команды России по боксу, многократный чемпион мира и Европы, член олимпийской сборной России на летних Олимпийских играх 2004 года.

Биография 
Евгений Макаренко родился 10 октября 1975 года в Нижневартовске. В детстве пробовал себя в разных видах спорта, в том числе в биатлоне, баскетболе, плавании, борьбе, но в конечном счёте сделал выбор в пользу бокса. Серьёзно занимался боксом начиная с десятилетнего возраста, проходил подготовку в местной секции под руководством Василия Васильевича Вольфа, который стал для него и тренером, и психологом, и педагогом, и другом.

Впервые заявил о себе ещё в 1991 года, став финалистом первенства СССР среди старших юношей в Волгограде. В 1993 году вошёл в состав российской национальной сборной и одержал победу на молодёжном первенстве Европы в Греции. В 1994 году впервые выиграл взрослый чемпионат России, победив в финале титулованного Игоря Кшинина.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1998 года, когда побывал на чемпионате Европы в Минске и привёз оттуда награду бронзового достоинства, выигранную в перовой тяжёлой весовой категории — единственное поражение потерпел на стадии полуфиналов от итальянца Джакоббе Фрагомени, который в итоге и стал победителем этих соревнований. В 2001 году Макаренко был лучшим на чемпионате мира в Белфасте, затем в следующем сезоне взял золото на домашнем европейском первенстве в Перми. В 2003 году одержал победу на чемпионате мира в Бангкоке, став первым россиянином, кому удалось выиграть мировое первенстве дважды подряд.

В 2004 году Евгений Макаренко добавил в послужной список золотую медаль, добытую на чемпионате Европы в Пуле, и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Афинах. На Олимпиаде, тем не менее, попасть в число призёров не смог — после победы 30:18 над сильным кубинцем Йоаном Пабло Эрнандесом, в четвертьфинале попал на будущего олимпийского чемпиона Андре Уорда и уступил ему со счётом 16:23.

Впоследствии Макаренко ещё в течение некоторого времени оставался в основном составе российской национальной сборной и продолжал выступать на крупнейших международных турнирах. Так, в 2005 году он боксировал на Кубке мира в Москве, где вместе с российской командой завоевал "золото", победив в финале представителя Кубы Исмайкеля Переса. За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Заслуженный мастер спорта России».

В 2002 году окончил Нижневартовский государственный педагогический институт, позже защитил степень кандидата педагогических наук в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. После завершения спортивной карьеры работал тренером по боксу. В период 2006—2011 годов избирался депутатом Думы города Нижневартовска. С декабря 2011-го — депутат Тюменской областной Думы.

Примечания

Ссылки 

 
 Анкета
Интервью интернет-журналу "JFM"

Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу
Чемпионы России по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Заслуженные мастера спорта России
Кандидаты педагогических наук